Саут-Лейк-Тахо (; ) — самый населённый город округа Эль-Дорадо (штат Калифорния, США).

География 
Город вытянут с юго-запада на северо-восток на 8 километров вдоль южного берега озера Тахо и . На северо-востоке Саут-Лейк-Тахо упирается в границу со штатом Невада, после чего становится поселением Стейтлайн.
Площадь города составляет 43 км², из которых 17 км² (38,8 %) занимают открытые водные пространства. Центр города находится на отметке 1901 м н. у. м., население (2019) — 22 197 человек, плотность — 854 чел./км².

Климат 
Максимальная температура воздуха, зарегистрированная в городе, составила +37°С, минимальная -34°С. В среднем за год на город выпадает 418 мм дождя: самый влажный месяц — декабрь (97 мм), самый сухой — сентябрь (4,3 мм). В среднем за год на город выпадает 273,76 см снега: самый снежный месяц — март (92 см). В среднем 73,6 дней в году с осадками, больше всего их в декабре (12,1 дней), меньше всего в сентябре (1,4 дня), с 1975 года — колледж. В 2004 году по финансовым соображениям были закрыты две начальные школы города, хотя одна из них спустя год открылась, но уже как «школа экологических наук».

С 1955 года открыт горнолыжный курорт , имеющий 97 спусков и 30 подъёмников.

С 1959 года функционирует .

Демография 

Согласно переписи 2010 года в Саут-Лейк-Тахо проживало 21 403 человека. Расовый состав жителей:
 Белые — 73,5 %
 Афроамериканцы — 0,9 %
 Коренные американцы — 1,1 %
 Азиаты — 5,5 %
 Уроженцы тихоокеанских островов — 0,2 %
 Прочие расы — 15,1 %
 Смешанные расы — 3,7 %
 Латиноамериканцы (любой расы) — 31,1 %
Имелось 4677 семей, 8918 домохозяйств, в 27,1 % из которых проживали дети младше 18 лет, а в 7,3 % — пенсионеры старше 65 лет. 34,8 % домохозяйств представляли собой замужние разнополые пары; в 11 % женщина была главой семьи без мужа; в 6,7 % мужчина был главой семьи без жены; 9,6 % домохозяйств представляли собой разнополые пары, не состоящие в официальном браке; 0,8 % — однополые пары; 32,7 % проживали в одиночестве. Среднее домохозяйство состояло из 2,36 человек, средняя семья — из 3,06 человек. Возрастной состав жителей:
 Младше 18 лет — 20,6 % жителей
 18—24 — 11,6 %
 25—44 — 30 %
 45—64 — 28,1 %
 Старше 65 лет — 9,8 %
Средний возраст горожанина составлял 35,6 лет. На 100 лиц женского пола приходилось 113,6 мужского, на 100 женщин старше 18 лет приходилось 115,7 мужчин соответствующего возраста.

См. также 
 Список городов Калифорнии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 SouthTahoeNow.com
 Саут-Лейк-Тахо на сайте ''wikivoyage.org

Населённые пункты, основанные в 1965 году
Появились в 1965 году в США
Города Калифорнии
Агломерация Сакраменто
Населённые пункты округа Эль-Дорадо
Тахо (озеро)
Сьерра-Невада (США)